Анока:

 Анока — город в округе Анока, штат Миннесота, США
 Анока — округ в штате Миннесота, США